Kabinett Pétain steht für folgende Regierungen Frankreichs:

 Kabinett Pétain I (1940)
 Kabinett Pétain II